|-
|(123501)||2000 WM180|| align=right|14,8|| align=right|2,707|| align=right|0,168|| align=right|16,30|| align=right|4,454||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123502)||2000 WV180|| align=right|15,3|| align=right|2,718|| align=right|0,207|| align=right|8,28|| align=right|4,479||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123503)||2000 WW180|| align=right|16,2|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|4,73|| align=right|4,158||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123504)||2000 WE181|| align=right|14,8|| align=right|2,893|| align=right|0,116|| align=right|11,35|| align=right|4,919||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123505)||2000 WO181|| align=right|16,2|| align=right|2,457|| align=right|0,195|| align=right|3,81|| align=right|3,850||MBA||30. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123506)||2000 WA182|| align=right|15,1|| align=right|2,844|| align=right|0,290|| align=right|16,26|| align=right|4,796||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123507)||2000 WP182|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,220|| align=right|14,47|| align=right|4,603||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123508)||2000 WU182|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,205|| align=right|13,97|| align=right|4,096||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123509)||2000 WK183|| align=right|6,5|| align=right|44,26|| align=right|0,044|| align=right|1,98|| align=right|295||CBW||26. listopadu 2000||La Silla||O. R. Hainaut; C. E. Delahodde; A. C. Delsanti
|-
|(123510)||2000 WV184|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,224|| align=right|13,18|| align=right|4,222||MBA||29. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123511)||2000 WP185|| align=right|15,6|| align=right|2,780|| align=right|0,131|| align=right|6,20|| align=right|4,633||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123512)||2000 WU187|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,059|| align=right|14,26|| align=right|4,075||MBA||16. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123513)||2000 WV188|| align=right|16,3|| align=right|2,569|| align=right|0,173|| align=right|2,51|| align=right|4,118||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123514)||2000 WY190|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,198|| align=right|10,70|| align=right|4,476||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123515)||2000 WH192|| align=right|15,6|| align=right|2,655|| align=right|0,129|| align=right|10,52|| align=right|4,326||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123516)||2000 XN1|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,044|| align=right|5,26|| align=right|4,033||MBA||3. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123517)||2000 XY1|| align=right|15,0|| align=right|3,090|| align=right|0,143|| align=right|3,87|| align=right|5,432||MBA||3. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123518)||2000 XK3|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,277|| align=right|12,73|| align=right|4,077||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123519)||2000 XM3|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,192|| align=right|14,74|| align=right|4,191||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123520)||2000 XY3|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,092|| align=right|9,38|| align=right|4,482||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123521)||2000 XD4|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,188|| align=right|13,38|| align=right|4,170||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123522)||2000 XA5|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,194|| align=right|6,71|| align=right|4,218||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123523)||2000 XY7|| align=right|15,0|| align=right|2,725|| align=right|0,329|| align=right|7,48|| align=right|4,498||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123524)||2000 XW9|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,156|| align=right|11,55|| align=right|4,507||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123525)||2000 XB10|| align=right|13,7|| align=right|3,113|| align=right|0,156|| align=right|25,11|| align=right|5,491||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123526)||2000 XO12|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,119|| align=right|12,55|| align=right|4,097||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123527)||2000 XQ12|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,060|| align=right|18,21|| align=right|4,383||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123528)||2000 XZ12|| align=right|15,4|| align=right|2,695|| align=right|0,138|| align=right|5,19|| align=right|4,424||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123529)||2000 XA13|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,224|| align=right|13,42|| align=right|4,316||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123530)||2000 XL13|| align=right|14,4|| align=right|2,912|| align=right|0,196|| align=right|10,09|| align=right|4,968||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123531)||2000 XT13|| align=right|15,2|| align=right|1,903|| align=right|0,119|| align=right|22,94|| align=right|2,625||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123532)||2000 XZ13|| align=right|16,6|| align=right|2,631|| align=right|0,081|| align=right|3,44|| align=right|4,266||MBA||4. prosince 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(123533)||2000 XX15|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,066|| align=right|14,26|| align=right|4,349||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123534)||2000 XD16|| align=right|15,5|| align=right|2,761|| align=right|0,203|| align=right|12,10|| align=right|4,586||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123535)||2000 XF16|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,109|| align=right|12,74|| align=right|4,438||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123536)||2000 XU17|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,158|| align=right|11,68|| align=right|4,675||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123537)||2000 XE18|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,205|| align=right|16,84|| align=right|4,390||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123538)||2000 XR19|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,167|| align=right|11,92|| align=right|4,250||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123539)||2000 XV19|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,132|| align=right|15,91|| align=right|5,106||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123540)||2000 XN20|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,226|| align=right|12,24|| align=right|4,497||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123541)||2000 XS20|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,097|| align=right|9,24|| align=right|4,128||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123542)||2000 XM21|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,210|| align=right|6,14|| align=right|3,776||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123543)||2000 XG22|| align=right|15,3|| align=right|2,781|| align=right|0,142|| align=right|8,06|| align=right|4,637||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123544)||2000 XK22|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,098|| align=right|15,33|| align=right|4,294||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123545)||2000 XN22|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,100|| align=right|8,17|| align=right|4,614||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123546)||2000 XK23|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,157|| align=right|11,94|| align=right|4,507||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123547)||2000 XS23|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,148|| align=right|11,68|| align=right|4,148||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123548)||2000 XT24|| align=right|14,5|| align=right|3,056|| align=right|0,128|| align=right|15,80|| align=right|5,342||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123549)||2000 XF25|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,194|| align=right|12,70|| align=right|4,204||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123550)||2000 XK25|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,214|| align=right|11,20|| align=right|4,295||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123551)||2000 XU26|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,233|| align=right|12,40|| align=right|4,654||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123552)||2000 XD29|| align=right|14,0|| align=right|3,196|| align=right|0,157|| align=right|14,77|| align=right|5,713||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123553)||2000 XN29|| align=right|14,5|| align=right|2,720|| align=right|0,137|| align=right|12,57|| align=right|4,486||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123554)||2000 XL30|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,187|| align=right|7,64|| align=right|4,581||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123555)||2000 XP30|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,097|| align=right|14,62|| align=right|4,077||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123556)||2000 XW30|| align=right|16,0|| align=right|2,658|| align=right|0,218|| align=right|6,69|| align=right|4,333||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123557)||2000 XJ32|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,237|| align=right|7,74|| align=right|4,652||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123558)||2000 XD33|| align=right|13,4|| align=right|3,224|| align=right|0,128|| align=right|19,05|| align=right|5,789||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123559)||2000 XG33|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,121|| align=right|11,62|| align=right|4,593||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123560)||2000 XT33|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,128|| align=right|11,69|| align=right|4,196||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123561)||2000 XD34|| align=right|14,7|| align=right|2,885|| align=right|0,179|| align=right|15,68|| align=right|4,900||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123562)||2000 XU34|| align=right|13,5|| align=right|3,080|| align=right|0,300|| align=right|11,32|| align=right|5,405||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123563)||2000 XY34|| align=right|14,9|| align=right|2,876|| align=right|0,237|| align=right|12,78|| align=right|4,877||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123564)||2000 XC35|| align=right|15,2|| align=right|2,925|| align=right|0,180|| align=right|9,56|| align=right|5,001||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123565)||2000 XP35|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,306|| align=right|11,67|| align=right|4,595||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123566)||2000 XR35|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,208|| align=right|15,41|| align=right|4,348||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123567)||2000 XV35|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,077|| align=right|14,21|| align=right|4,171||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123568)||2000 XZ35|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,174|| align=right|13,34|| align=right|4,190||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123569)||2000 XC36|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,197|| align=right|13,22|| align=right|4,386||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123570)||2000 XP36|| align=right|15,6|| align=right|2,783|| align=right|0,177|| align=right|12,55|| align=right|4,642||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123571)||2000 XV36|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,139|| align=right|13,28|| align=right|4,071||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123572)||2000 XZ36|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,206|| align=right|12,34|| align=right|4,239||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123573)||2000 XG37|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,086|| align=right|12,36|| align=right|4,384||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123574)||2000 XJ37|| align=right|14,9|| align=right|2,514|| align=right|0,148|| align=right|14,24|| align=right|3,985||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123575)||2000 XA38|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,271|| align=right|19,23|| align=right|5,486||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123576)||2000 XV38|| align=right|16,8|| align=right|1,927|| align=right|0,065|| align=right|17,25|| align=right|2,674||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123577)||2000 XJ39|| align=right|15,0|| align=right|2,718|| align=right|0,132|| align=right|11,83|| align=right|4,479||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123578)||2000 XV39|| align=right|14,4|| align=right|2,687|| align=right|0,167|| align=right|13,48|| align=right|4,404||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123579)||2000 XA40|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,044|| align=right|21,36|| align=right|4,333||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123580)||2000 XK40|| align=right|14,4|| align=right|2,662|| align=right|0,110|| align=right|14,43|| align=right|4,343||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123581)||2000 XO40|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,094|| align=right|17,15|| align=right|4,390||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123582)||2000 XQ40|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,135|| align=right|14,64|| align=right|4,156||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123583)||2000 XR40|| align=right|13,9|| align=right|2,728|| align=right|0,299|| align=right|14,25|| align=right|4,504||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123584)||2000 XT40|| align=right|14,1|| align=right|2,543|| align=right|0,175|| align=right|14,02|| align=right|4,054||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123585)||2000 XD41|| align=right|14,5|| align=right|2,628|| align=right|0,153|| align=right|12,88|| align=right|4,260||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123586)||2000 XH41|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,175|| align=right|12,57|| align=right|4,338||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123587)||2000 XK42|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,170|| align=right|13,56|| align=right|4,330||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123588)||2000 XM42|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,214|| align=right|14,12|| align=right|4,526||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123589)||2000 XE44|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,138|| align=right|14,18|| align=right|4,464||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123590)||2000 XT45|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,291|| align=right|25,12|| align=right|5,549||MBA||15. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123591)||2000 XV45|| align=right|14,7|| align=right|2,453|| align=right|0,193|| align=right|26,57|| align=right|3,840||MBA||15. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123592)||2000 XP46|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,189|| align=right|14,02|| align=right|4,180||MBA||7. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123593)||2000 XZ46|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,184|| align=right|27,52|| align=right|4,295||MBA||15. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123594)||2000 XF49|| align=right|15,6|| align=right|2,740|| align=right|0,160|| align=right|10,90|| align=right|4,535||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123595)||2000 XN50|| align=right|14,8|| align=right|2,848|| align=right|0,156|| align=right|13,85|| align=right|4,806||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123596)||2000 XX51|| align=right|15,1|| align=right|2,710|| align=right|0,074|| align=right|8,42|| align=right|4,461||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123597)||2000 YN2|| align=right|15,9|| align=right|1,864|| align=right|0,112|| align=right|26,39|| align=right|2,544||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123598)||2000 YW3|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,128|| align=right|7,88|| align=right|4,135||MBA||18. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123599)||2000 YJ5|| align=right|16,6|| align=right|1,904|| align=right|0,102|| align=right|18,73|| align=right|2,628||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123600)||2000 YL5|| align=right|16,6|| align=right|1,912|| align=right|0,099|| align=right|23,78|| align=right|2,643||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123601)||2000 YT5|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,106|| align=right|13,73|| align=right|5,113||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123602)||2000 YG7|| align=right|15,2|| align=right|2,777|| align=right|0,178|| align=right|10,11|| align=right|4,626||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123603)||2000 YV7|| align=right|13,8|| align=right|3,202|| align=right|0,157|| align=right|15,52|| align=right|5,730||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123604)||2000 YY9|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,113|| align=right|1,66|| align=right|4,155||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123605)||2000 YU10|| align=right|14,9|| align=right|2,798|| align=right|0,176|| align=right|7,34|| align=right|4,681||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123606)||2000 YF11|| align=right|15,8|| align=right|2,691|| align=right|0,182|| align=right|13,04|| align=right|4,413||MBA||22. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(123607)||2000 YA12|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,246|| align=right|19,36|| align=right|5,456||MBA||21. prosince 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(123608)||2000 YC13|| align=right|16,2|| align=right|2,608|| align=right|0,253|| align=right|1,96|| align=right|4,210||MBA||21. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123609)||2000 YJ13|| align=right|14,5|| align=right|3,018|| align=right|0,328|| align=right|9,41|| align=right|5,243||MBA||21. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123610)||2000 YV13|| align=right|15,0|| align=right|3,072|| align=right|0,178|| align=right|11,77|| align=right|5,383||MBA||22. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123611)||2000 YX14|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,050|| align=right|1,26|| align=right|4,143||MBA||16. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(123612)||2000 YL16|| align=right|14,9|| align=right|3,120|| align=right|0,142|| align=right|6,47|| align=right|5,511||MBA||22. prosince 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(123613)||2000 YQ17|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,068|| align=right|4,58|| align=right|4,652||MBA||24. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(123614)||2000 YZ17|| align=right|15,1|| align=right|2,685|| align=right|0,208|| align=right|14,73|| align=right|4,399||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123615)||2000 YS20|| align=right|15,4|| align=right|2,587|| align=right|0,098|| align=right|1,61|| align=right|4,160||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123616)||2000 YG23|| align=right|17,6|| align=right|2,368|| align=right|0,167|| align=right|1,37|| align=right|3,644||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123617)||2000 YQ24|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,085|| align=right|8,04|| align=right|4,506||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123618)||2000 YS25|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,223|| align=right|14,64|| align=right|4,082||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123619)||2000 YA26|| align=right|15,0|| align=right|2,803|| align=right|0,161|| align=right|8,61|| align=right|4,693||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123620)||2000 YP26|| align=right|15,0|| align=right|2,712|| align=right|0,182|| align=right|13,55|| align=right|4,466||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123621)||2000 YK27|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,057|| align=right|15,66|| align=right|5,659||MBA||30. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123622)||2000 YF28|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,151|| align=right|13,41|| align=right|4,323||MBA||26. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123623)||2000 YJ31|| align=right|15,0|| align=right|3,090|| align=right|0,172|| align=right|2,74|| align=right|5,431||MBA||30. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123624)||2000 YO32|| align=right|16,4|| align=right|1,890|| align=right|0,136|| align=right|24,38|| align=right|2,598||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123625)||2000 YO36|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,067|| align=right|9,57|| align=right|4,414||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123626)||2000 YY40|| align=right|14,7|| align=right|3,012|| align=right|0,173|| align=right|2,11|| align=right|5,227||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123627)||2000 YA43|| align=right|14,4|| align=right|3,210|| align=right|0,115|| align=right|6,60|| align=right|5,751||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123628)||2000 YK44|| align=right|15,3|| align=right|3,133|| align=right|0,216|| align=right|0,25|| align=right|5,544||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123629)||2000 YR46|| align=right|13,5|| align=right|3,156|| align=right|0,199|| align=right|25,07|| align=right|5,605||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123630)||2000 YU46|| align=right|15,2|| align=right|2,707|| align=right|0,058|| align=right|7,79|| align=right|4,452||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123631)||2000 YA47|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,067|| align=right|11,40|| align=right|4,469||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123632)||2000 YO47|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,201|| align=right|9,99|| align=right|4,600||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123633)||2000 YT47|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,132|| align=right|3,76|| align=right|4,612||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123634)||2000 YV47|| align=right|15,5|| align=right|3,027|| align=right|0,238|| align=right|2,00|| align=right|5,266||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123635)||2000 YH50|| align=right|15,9|| align=right|2,715|| align=right|0,072|| align=right|2,01|| align=right|4,472||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123636)||2000 YO52|| align=right|14,7|| align=right|2,775|| align=right|0,058|| align=right|16,81|| align=right|4,621||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123637)||2000 YR52|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,097|| align=right|1,03|| align=right|5,449||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123638)||2000 YY53|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,058|| align=right|11,23|| align=right|5,469||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123639)||2000 YY54|| align=right|15,6|| align=right|2,994|| align=right|0,173|| align=right|1,77|| align=right|5,180||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123640)||2000 YO56|| align=right|14,6|| align=right|3,153|| align=right|0,099|| align=right|17,85|| align=right|5,598||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123641)||2000 YJ58|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,165|| align=right|14,01|| align=right|4,302||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123642)||2000 YR58|| align=right|15,3|| align=right|2,675|| align=right|0,119|| align=right|16,56|| align=right|4,374||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123643)||2000 YW60|| align=right|15,3|| align=right|2,798|| align=right|0,203|| align=right|8,79|| align=right|4,680||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123644)||2000 YR61|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,071|| align=right|8,76|| align=right|5,460||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123645)||2000 YQ63|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,180|| align=right|4,04|| align=right|5,463||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123646)||2000 YW63|| align=right|14,7|| align=right|3,218|| align=right|0,122|| align=right|2,44|| align=right|5,771||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123647)||2000 YG66|| align=right|16,7|| align=right|2,718|| align=right|0,050|| align=right|6,11|| align=right|4,480||MBA||31. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(123648)||2000 YN66|| align=right|16,4|| align=right|1,891|| align=right|0,074|| align=right|21,90|| align=right|2,599||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123649)||2000 YT66|| align=right|16,4|| align=right|2,571|| align=right|0,070|| align=right|1,89|| align=right|4,123||MBA||30. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123650)||2000 YH71|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,123|| align=right|14,00|| align=right|4,513||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123651)||2000 YB73|| align=right|14,2|| align=right|3,130|| align=right|0,183|| align=right|15,69|| align=right|5,536||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123652)||2000 YC73|| align=right|15,1|| align=right|3,040|| align=right|0,179|| align=right|3,20|| align=right|5,301||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123653)||2000 YU73|| align=right|14,5|| align=right|3,001|| align=right|0,078|| align=right|10,43|| align=right|5,198||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123654)||2000 YG74|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,122|| align=right|7,35|| align=right|4,644||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123655)||2000 YK74|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,155|| align=right|2,96|| align=right|4,239||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123656)||2000 YO74|| align=right|15,2|| align=right|2,796|| align=right|0,183|| align=right|9,28|| align=right|4,674||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123657)||2000 YL75|| align=right|15,0|| align=right|2,843|| align=right|0,073|| align=right|2,16|| align=right|4,792||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123658)||2000 YX75|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,157|| align=right|1,46|| align=right|5,280||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123659)||2000 YJ76|| align=right|16,6|| align=right|2,638|| align=right|0,141|| align=right|1,51|| align=right|4,283||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123660)||2000 YM77|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,065|| align=right|2,93|| align=right|5,008||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123661)||2000 YT77|| align=right|14,7|| align=right|2,811|| align=right|0,172|| align=right|11,35|| align=right|4,711||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123662)||2000 YM78|| align=right|14,3|| align=right|2,959|| align=right|0,032|| align=right|10,93|| align=right|5,088||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123663)||2000 YQ78|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,243|| align=right|2,89|| align=right|4,170||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123664)||2000 YC79|| align=right|14,5|| align=right|2,994|| align=right|0,066|| align=right|11,93|| align=right|5,180||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123665)||2000 YL79|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,140|| align=right|13,44|| align=right|4,239||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123666)||2000 YX79|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,170|| align=right|8,34|| align=right|4,699||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123667)||2000 YR80|| align=right|14,2|| align=right|3,133|| align=right|0,156|| align=right|9,58|| align=right|5,545||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123668)||2000 YB81|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,131|| align=right|6,05|| align=right|4,545||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123669)||2000 YH82|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,079|| align=right|8,48|| align=right|4,534||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123670)||2000 YG83|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,098|| align=right|15,62|| align=right|4,353||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123671)||2000 YX86|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,135|| align=right|10,22|| align=right|4,525||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123672)||2000 YA87|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,065|| align=right|10,52|| align=right|4,388||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123673)||2000 YP88|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,092|| align=right|3,38|| align=right|4,698||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123674)||2000 YA90|| align=right|15,4|| align=right|2,730|| align=right|0,117|| align=right|2,92|| align=right|4,510||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123675)||2000 YT90|| align=right|14,3|| align=right|3,015|| align=right|0,056|| align=right|10,04|| align=right|5,235||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123676)||2000 YN91|| align=right|15,3|| align=right|2,769|| align=right|0,031|| align=right|7,40|| align=right|4,607||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123677)||2000 YO91|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,068|| align=right|10,63|| align=right|5,399||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123678)||2000 YP91|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,029|| align=right|5,60|| align=right|4,625||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123679)||2000 YF92|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,118|| align=right|10,03|| align=right|4,501||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123680)||2000 YN92|| align=right|15,4|| align=right|3,129|| align=right|0,117|| align=right|2,59|| align=right|5,535||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123681)||2000 YE93|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,163|| align=right|29,21|| align=right|4,410||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123682)||2000 YA95|| align=right|15,5|| align=right|2,796|| align=right|0,118|| align=right|5,30|| align=right|4,674||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123683)||2000 YF95|| align=right|14,6|| align=right|3,107|| align=right|0,098|| align=right|8,17|| align=right|5,475||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123684)||2000 YK95|| align=right|14,3|| align=right|3,032|| align=right|0,114|| align=right|10,63|| align=right|5,279||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123685)||2000 YN96|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,097|| align=right|10,22|| align=right|5,314||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123686)||2000 YA97|| align=right|14,4|| align=right|3,050|| align=right|0,179|| align=right|12,71|| align=right|5,325||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123687)||2000 YA98|| align=right|17,3|| align=right|1,898|| align=right|0,092|| align=right|22,53|| align=right|2,614||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123688)||2000 YG99|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,037|| align=right|5,52|| align=right|4,658||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123689)||2000 YL99|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,034|| align=right|8,20|| align=right|5,500||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123690)||2000 YO99|| align=right|15,3|| align=right|2,973|| align=right|0,226|| align=right|6,43|| align=right|5,126||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123691)||2000 YJ101|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,084|| align=right|15,89|| align=right|4,364||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123692)||2000 YN101|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,108|| align=right|18,00|| align=right|4,498||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123693)||2000 YQ101|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,209|| align=right|10,78|| align=right|4,623||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123694)||2000 YW101|| align=right|15,2|| align=right|2,726|| align=right|0,192|| align=right|17,35|| align=right|4,500||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123695)||2000 YC102|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,253|| align=right|15,20|| align=right|4,656||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123696)||2000 YA103|| align=right|14,8|| align=right|2,762|| align=right|0,180|| align=right|15,07|| align=right|4,590||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123697)||2000 YV103|| align=right|14,3|| align=right|3,003|| align=right|0,263|| align=right|13,61|| align=right|5,202||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123698)||2000 YQ104|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,234|| align=right|26,18|| align=right|5,450||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123699)||2000 YF105|| align=right|13,5|| align=right|3,178|| align=right|0,172|| align=right|21,93|| align=right|5,665||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123700)||2000 YF107|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,235|| align=right|16,57|| align=right|5,613||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123701)||2000 YQ108|| align=right|14,6|| align=right|2,801|| align=right|0,136|| align=right|13,28|| align=right|4,687||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123702)||2000 YE109|| align=right|14,6|| align=right|3,051|| align=right|0,194|| align=right|11,98|| align=right|5,327||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123703)||2000 YB111|| align=right|15,4|| align=right|3,070|| align=right|0,095|| align=right|5,75|| align=right|5,379||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123704)||2000 YL111|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,090|| align=right|12,62|| align=right|5,372||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123705)||2000 YV112|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|2,36|| align=right|4,315||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123706)||2000 YE114|| align=right|15,5|| align=right|2,891|| align=right|0,037|| align=right|2,53|| align=right|4,915||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123707)||2000 YD116|| align=right|14,6|| align=right|3,052|| align=right|0,103|| align=right|6,13|| align=right|5,331||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123708)||2000 YE117|| align=right|14,8|| align=right|2,780|| align=right|0,126|| align=right|11,63|| align=right|4,634||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123709)||2000 YZ118|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,138|| align=right|9,85|| align=right|5,393||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123710)||2000 YQ120|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,135|| align=right|16,52|| align=right|5,679||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123711)||2000 YC121|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,116|| align=right|13,12|| align=right|4,332||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123712)||2000 YO122|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,158|| align=right|12,50|| align=right|4,561||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123713)||2000 YU122|| align=right|15,2|| align=right|2,703|| align=right|0,091|| align=right|14,35|| align=right|4,443||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123714)||2000 YH124|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,121|| align=right|8,21|| align=right|5,340||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123715)||2000 YT124|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,070|| align=right|12,87|| align=right|4,301||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123716)||2000 YP125|| align=right|14,2|| align=right|3,109|| align=right|0,109|| align=right|11,94|| align=right|5,480||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123717)||2000 YX126|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,102|| align=right|11,53|| align=right|4,525||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123718)||2000 YS128|| align=right|16,1|| align=right|2,778|| align=right|0,104|| align=right|3,96|| align=right|4,629||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123719)||2000 YD132|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,033|| align=right|17,44|| align=right|5,746||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123720)||2000 YP133|| align=right|16,0|| align=right|2,779|| align=right|0,069|| align=right|5,59|| align=right|4,632||MBA||31. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(123721)||2000 YZ133|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,195|| align=right|25,39|| align=right|4,614||MBA||31. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(123722)||2000 YX134|| align=right|14,4|| align=right|2,705|| align=right|0,166|| align=right|11,74|| align=right|4,448||MBA||16. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123723)||2000 YD135|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,258|| align=right|5,44|| align=right|4,081||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123724)||2000 YK135|| align=right|14,8|| align=right|3,105|| align=right|0,218|| align=right|17,09|| align=right|5,469||MBA||17. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123725)||2000 YU135|| align=right|15,9|| align=right|2,794|| align=right|0,200|| align=right|5,52|| align=right|4,668||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123726)||2000 YK136|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,191|| align=right|19,55|| align=right|4,280||MBA||23. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(123727)||2000 YQ137|| align=right|13,3|| align=right|3,227|| align=right|0,078|| align=right|27,60|| align=right|5,795||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123728)||2000 YS142|| align=right|14,3|| align=right|3,113|| align=right|0,189|| align=right|22,72|| align=right|5,492||MBA||17. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(123729)||2001 AM5|| align=right|14,1|| align=right|3,164|| align=right|0,210|| align=right|14,78|| align=right|5,628||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123730)||2001 AS7|| align=right|15,0|| align=right|3,088|| align=right|0,164|| align=right|15,06|| align=right|5,425||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123731)||2001 AH8|| align=right|15,0|| align=right|3,123|| align=right|0,060|| align=right|14,39|| align=right|5,517||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123732)||2001 AU8|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,059|| align=right|8,84|| align=right|5,220||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123733)||2001 AT9|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,127|| align=right|14,71|| align=right|4,228||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123734)||2001 AE10|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,113|| align=right|4,14|| align=right|5,395||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123735)||2001 AH10|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,161|| align=right|9,02|| align=right|5,466||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123736)||2001 AQ11|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,227|| align=right|3,50|| align=right|5,362||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123737)||2001 AW11|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,152|| align=right|15,23|| align=right|5,471||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123738)||2001 AZ14|| align=right|14,8|| align=right|2,628|| align=right|0,153|| align=right|14,79|| align=right|4,260||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123739)||2001 AC18|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,312|| align=right|19,40|| align=right|5,681||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123740)||2001 AO18|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,129|| align=right|4,87|| align=right|5,660||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123741)||2001 AN19|| align=right|16,5|| align=right|2,611|| align=right|0,165|| align=right|3,12|| align=right|4,219||MBA||4. ledna 2001||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(123742)||2001 AQ20|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,126|| align=right|12,69|| align=right|4,329||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123743)||2001 AT21|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,092|| align=right|4,10|| align=right|4,394||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123744)||2001 AT22|| align=right|15,5|| align=right|2,965|| align=right|0,027|| align=right|5,17|| align=right|5,104||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123745)||2001 AA23|| align=right|15,1|| align=right|2,856|| align=right|0,086|| align=right|13,24|| align=right|4,825||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123746)||2001 AC23|| align=right|15,0|| align=right|3,048|| align=right|0,080|| align=right|6,78|| align=right|5,320||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123747)||2001 AV25|| align=right|16,9|| align=right|1,893|| align=right|0,101|| align=right|19,63|| align=right|2,604||MBA||4. ledna 2001||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(123748)||2001 AJ26|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,092|| align=right|14,24|| align=right|4,503||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123749)||2001 AK26|| align=right|14,1|| align=right|2,928|| align=right|0,006|| align=right|12,95|| align=right|5,008||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(123750)||2001 AT26|| align=right|15,0|| align=right|2,628|| align=right|0,121|| align=right|7,21|| align=right|4,259||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek